Дя́кло (лит. doklas ― обложение, налог) ― вид продуктового оброка с крестьян Великого княжества Литовского до середины XVI века за земельный надел в пользу землевладельца.

Дякло представляло собой натуральный налог, обычно взимаемый зерном основных культур (рожью, ячменем, овсом), но многие помещики требовали сдавать в счёт дякла льняное и конопляное семя, гречиху и др. Величина дякла менялась: в 1510 году, например, дякло равнялось 4 бочкам ржи и 4 овса. С согласия землевладельца дякло можно было заменить денежной рентой.

До волочной померы дяклом обкладывались дворище и служба, позже ― волока и дым. С тяглой волоки хорошей земли согласно аграрной реформе 1557 платили дякло в 1 бочку ржи и 2 бочки овса.

Примечания

Литература 
 Похилевич Д. Л. Крестьяне Белоруссии и Литвы в XVI—XVIII в. ― Львов, 1957.
 Похилевич Д. Л. Движение феодальной земельной ренты в Великом княжестве Литовском в XV—XVI вв. // Исторические записки. Т. 31. ― М., 1950. С. 194—221.
 Доўнар А. Сялянства // Вялікае Княства Літоўскае. Энцыклапедыя у 3 т. — Мн.: Беларуская Энцыклапедыя імя П. Броўкі, 2005. — Т. 1: Абаленскі — Кадэнцыя. — С. 67—71. — 684 с. — ISBN 985-11-0314-4. (белор.).
 Лойка П. А. Прыватнаўласніцкія сяляне Беларусі: Эвалюцыя феадальнай рэнты ў другой палове XVI—XVIII ст. — М., 1991. (белор.).

См. также 
 Забожничье
 Оброк

Налоги Великого княжества Литовского
Натуральный оброк
Крепостное право